Прову́лок Ради́щева — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Провулок Радищева — провулок у місті Київ.
 Провулок Радищева — провулок у місті Черкаси.
 В місті Чернігів:
 1-й провулок Радищева;
 2-й провулок Радищева.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки